Scheitz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Scheitz (17. Jahrhundert), theologischer Respondent und Diakon in Weimar 
 Verena Scheitz (* 1971), österreichische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin

Scheitz steht für

 Andechser Molkerei Scheitz

Siehe auch:

 Scheits
 Scheutz